Als 33-Zentimeter-Band bezeichnet man den Frequenzbereich von 902 bis 928 MHz. Er liegt innerhalb des Dezimeterwellen-Bereichs (UHF). Der Name leitet sich von der ungefähren Wellenlänge dieses Frequenzbereiches ab. In einigen Ländern ist in diesem Frequenzbereich Amateurfunk erlaubt, allerdings nicht in Europa, denn hier ist dieser Frequenzbereich diversen mobilen Funkdiensten zugewiesen.

Jedermannfunk 
Schon vor geraumer Zeit gab es im Bereich 933/934 MHz Jedermannfunk.

Schweiz 
Zugelassen waren 2 mal 39 Sprechkanäle und 2 Organisationskanäle mit automatischer Gesprächsvermittlung ohne Infrastruktur. Bei einem Anruf treffen sich die Geräte auf dem Organisationskanal. Das rufende Gerät sucht anhand der Feldstärke einen frei scheinenden Kanal und gibt einen Wunschkanal auf dem Organisationskanal durch.
Hierfür sind keine Basis- oder Repeaterstationen erforderlich.

Im „oberen“ Band ist auf Wunsch auch manueller Kanalbetrieb möglich, im „unteren“ Band nicht.

Großbritannien

Weblinks 
 FCC online table of frequency allocations
 Frequenznutzungsplan der Bundesnetzagentur nach  TKG der Bundesnetzagentur

Amateurband